Saint Georges désigne plusieurs saints chrétiens.

Saint le plus célèbre 
Georges de Lydda († 303), grand-martyr, d'origine grecque, est dit tropéophore (porteur de victoire), à Nicomédie, avec ses compagnons. Son tombeau à Lydda (Lod) en Palestine le rendit très populaire parmi les croisés occidentaux. Sa popularité s'accompagna de nombreuses traditions et légendes comme celle de Saint Georges terrassant le dragon. Il est vénéré dans tout le monde chrétien les 23 avril et 3 novembre.

Autres saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique de décès :
 Georges du Velay († 84), ou Georges du Puy, premier évêque légendaire du Puy-en-Velay ; fêté le 10 novembre.
 Georges de Maléon (), ascète au Mont Maléon (Mont Malée), probablement de nos jours le cap Maléa dans le Péloponnèse ; fêté le 4 avril. 
 Georges de Choziba († 614), originaire de Chypre, moine ; fêté le 8 janvier.
 Georges de Vienne († 670), archevêque de Vienne en Dauphiné ; fêté le 2 novembre.
 Georges  de Constantinople († 683), patriarche ; fêté le 18 août. 
 Georges d'Amastris († 805), moine puis évêque d'Amastris ; fêté le 21 février.
 Georges le Confesseur, évêque d'Antioche de Pisidie, défenseur des icônes ; fêté le 19 avril.
 Georges de Lodève († vers 884), évêque de Lodève ; fêté le 9 novembre.
 Georges l'Hymnographe (), évêque de Nicomédie ; fêté le 29 décembre.
 Georges de Paris, diacre et martyr à Paris ; fêté le 20 octobre.
 Georges de Périgueux, prêtre ; fêté 25 octobre.

Autres saints et bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique de décès :
  (° ? - † 1596), avec  et , bienheureux laïcs, martyrs en Angleterre ; fêtés le 29 novembre.
 Georges Gervase († 1608), originaire du Sussex, mousse puis matelot dans l'équipage du corsaire anglais Francis Drake, missionnaire bénédictin en Angleterre, martyr à Tyburn pour sa fidélité à l'Église catholique romaine ; fêté le 11 avril.
 Georges Napper († 1610), bienheureux, né au Holywell Manor à Oxford, prêtre et martyr en Angleterre ; fêté le 9 novembre.
 Georges Matulaitis († 1927), évêque de Vilnius, fondateur d'Ordres religieux : la Congrégation des Clercs de Marie-Immaculée, les Sœurs de l'Immaculée-Conception et les Servantes de Jésus Eucharistie ; fêté le 27 janvier.

Autres saints orthodoxes 
Par ordre chronologique de la date de décès présumée :
 Georges de Chypre († 1091), higoumène ; fêté le 26 avril.
 Georges le Géorgien, néo-martyr ; fêté le 2 janvier. 
 Georges l'Hagiorite († 1065 ou 1068), higoumène (abbé) d'Iviron ; fêté le 30 juin.
 Georges Vsevolodovitch († 1238), ou Iouri, prince de Vladimir, mort en combattant les Tatars ; fêté localement le 4 février.
 Georges de Sofia († 1537), néo-martyr ; fêté le 26 mai.
 Georges de Philadelphie († 1794), néo-martyr grec. Fêté le 2 octobre. 
 Georges de Néapolis (+ 1797), néo-martyr ; fêté le 3 novembre. 
 Georges de Samos († 1801), ou Georges d'Éphèse, ivrogne repenti, originaire d'Asie Mineure, martyr par décapitation par la main des Musulmans à la Nouvelle-Éphèse en Asie Mineure ; fêté le 5 avril.
 Georges de Chio (+ 1807), néo-martyr ; fêté le 26 novembre.
 Georges de Crète († 1824), avec Nicolas son frère, et Angelis et Manuel leurs cousins, paysans, martyrs en Crète par la main des Turcs ; fêtés le 28 octobre.
 Georges de Ioannina († 1838), palefrenier, martyr par la main des musulmans à Ioannina ; fêté le 17 janvier. 
 Georges de Fournes († 1866), martyr des Turcs qui le coupèrent en morceaux à Fournes en Crète ; fêté le 7 février.
 Georges de Serbie († 1866), néo-martyr ; fêté le 11 février.
 Georges martyr à Buchenwald (+1944), sous-diacre et martyr, fêté le 9 février et le 20 juillet.

Arts 
 Saint Georges , une icône russe pré-mongole provenant de Novgorod (ca 1130) et faisant partie aujourd'hui des collections de la Galerie Tretiakov.
 Saint Georges , une icône russe pré-mongole provenant de Novgorod (ca 1130) et exposée aujourd'hui à la Cathédrale de la Dormition.
 Saint Georges, un tableau d'Andrea Mantegna peint vers 1460, conservé aux Gallerie dell'Accademia de Venise.
 Saint Georges, une statue en marbre sculptée par Donatello vers 1415-1417.
 Le Miracle de saint Georges icône de Novgorod du  exposée au Musée russe de Saint-Pétersbourg

Film 
 Saint Georges,  film portugais réalisé par Marco Martins (2016).

Voir aussi 
 Cathédrales dédiées à saint Georges
 Églises dédiées à saint Georges

Notes et références